Виктор Трефилов:
 Трефилов, Виктор Иванович (1930—2001) — советский и украинский физик и материаловед, академик.
 Трефилов, Виктор Фёдорович (род. 1949) — советский и российский лётчик, заслуженный пилот России. Примечания